Schulhiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schulhiwka (Petrykiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka
 Schulhiwka (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Schulhiwka (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw